Grote rivierarend
 Kleine rivierarend